Дми́трий Серге́евич Альпе́ров (25 октября 1895 — 16 октября 1948) — русский советский , .

Биография 
Сын московского клоуна Сергея Сергеевича Альперова (1859—1923).

Начал свою творческую деятельность как акробат-эксцентрик. После, с 1914, стал работать партнёром в клоунадах своего отца С. Альперова. Позже по причине разладов во взаимоотношениях с отцом начал выступать самостоятельно как клоун-сатирик. Принимал участие в постановке пантомим «Махновщина» по сценарию Масса (1929) и «Москва быстро горит» Маяковского (1930) в Московском цирке на Цветном бульваре. Автор книги «На арене старого цирка» (1936).

Умер в 1948 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище (4 уч.).

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (19 ноября 1939) — за выдающиеся заслуги в деле развития советского искусства, в связи с двадцатилетием советского цирка.

Литература 
 Дмитрий Альперов. На арене старого цирка. Записки клоуна. Литературная обработка, предисловие и примечания В. Е. Беклемишевой. М.: Художественная литература. 1936. 404 с.
 Советская цирковая энциклопедия.
 Энциклопедия для детей и родителей. Мир цирка. Том 1. Клоуны. М.: Кладезь. 1995 г.

Примечания

Ссылки 
 http://www.circusinfo.ru/actors/actor3/
 http://www.ruscircus.ru/pred.html
 http://www.chastnik.ru/print.html?section=20&id=31754&module=6
 

Персоналии:Цирк Никулина на Цветном бульваре
Похороненные на Ваганьковском кладбище